Ziano è il toponimo di 2 comuni italiani
Ziano di Fiemme – comune italiano in provincia di Trento.
Ziano Piacentino – comune italiano in provincia di Piacenza.